Salajärvi est un nom pouvant désigner:
Salajärvi, lac à Hartola
Salajärvi, lac à Lahti
Salajärvi, lac à Juva
Salajärvi, lac à Eura
Salajärvi, lac à Lemi
Salajärvi, village de Säkkijärvi